Mafalda di Savoia – principessa di Casa Savoia 
 Principessa Mafalda – piroscafo